|}
Die Bahnstrecke Catania–Aragona Caldare ist eine Bahnstrecke auf Sizilien. Sie wurde gebaut, um die sizilianischen Schwefelbergbaugebiete mit den Hafenstädten Catania und Agrigent zu verbinden.

Geschichte

Literatur 
 Romualdo Giuffrida: Lo Stato e le ferrovie in Sicilia. (1860–1895) (= Storia economica di Sicilia. Bd. 8). Sciascia Editore, Caltanissetta u. a. 1967.
 Nico Molino: La rete FS a scartamento ridotto della Sicilia (= Linee ferroviarie. Bd. 3). Elledi, Turin 1985, ISBN 88-7649-037-X.
 Giuseppe Barone: Le vie del Mezzogiorno. Storia e Scenari. Donzelli, Roma 2002, ISBN 88-7989-684-9.
 Federico Squarzina: Produzione e commercio dello zolfo in Sicilia nel secolo XIX (= Archivio economico dell'unificazione italiana. Ser. 2, Bd. 7, ). Industria Libraria Tipografica Editrice, Torino 1963.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sizilien